Cavolinia globosa är en snäckart som beskrevs av Nomen Nudum. Cavolinia globosa ingår i släktet Cavolinia och familjen Cavoliniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
globosa